Leonardo Martinello – politico italiano
 Silvio Martinello – ex ciclista su strada e pistard italiano